Jean van Daalen ist der Name folgender Personen:

* Jean van Daalen (Fotograf) (1864–1949), deutscher Fotograf, Maler und Kinobetreiber niederländischer Herkunft
 Jean van Daalen (Manager) (Gianni; 1945–2021), italienischer Hotelmanager